Dark Fury est un groupe de NSBM polonais, originaire de Wrocław.

Biographie 
Dark Fury est formé en 1997 à Wrocław. Le groupe publie sa première démo, inrirulée Turning Into Ashes, en 1998. L'année suivante, en 2000, le groupe publie un split avec Thor's Hammer. En 2004, Dark Fury publie une démo intitulée Carnivore, puis enfin leur premier album studio, intitulé Vae Victis!, au label Elegy Records, la même année. En 2005, Dark Fury publie son deuxième album, . En 2007 sort l'album , suivi en 2008 par , et par  en 2009.

En 2010, le groupe publie l'album Saligia.
En 2014 sort l'album Synningthwait. En 2014 toujours, le groupe joue à Zatec avec le groupe local Heldentod. En 2016, le groupe revient avec l'album This Story Happened Before.

Membres

Membre actuel 
 K. – chant, guitare, basse

Anciens membres 
 P. – batterie (?-2015)
 Wrathyr – batterie
 Diathyrron – batterie
 Njord – guitare, chant (live) (2010-2015)

Discographie

Albums studio 
 2004 : Vae Victis!
 2005 : 
 2007 : 
 2008 : 
 2009 : 
 2010 : Saligia
 2012 : 
 2014 : Synningthwait
 2016 : 
2019 : Flooded Lands

Splits 
 2000 : Thor's Hammer / Dark Fury (avec Thor's Hammer)
 2005 : Shall I Drink the Fulfilment... / We Are the Only Gods (avec Ohtar)
 2006 : Alliance in Hate (avec War (groupe polonais) et White Devils)
 2009 : Necrohate / Auri Sacra Fames (avec Ohtar)

Démos et EPs 
 1998 : Turning Into Ashes
 2003 : Turning Into Ashes/Krwawy Sztandar
 2004 : Carnivore
 2010 : After the Battle

Notes et références

Liens externes 
 

Groupe polonais de black metal